El término dixi —expresión latina que significa «he dicho»— Cuando se utiliza, por lo general quiere decir que una persona ha dicho todo lo que tenía que decir de un tema, y por lo tanto ha expresado completamente su argumento.

También puede referirse a:

 Dixi (automóvil), marca registrada de la empresa manufacturadora de automóviles alemanes Automobilwerk Eisenach.
 DIXI, acrónimo de "Deep Impact Extended Investigation", parte del programa de exploración espacial EPOXI.
 Dixi (banda), banda de rock de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

Frases y citas latinas